Поле битви — Земля (роман) — науково-фантастичний твір Рона Габбарда.
 Поле битви — Земля (фільм) — американський фільм 2000 року за однойменним романом.
 Поле битви — Земля (саундтрек) (Space Jazz) — музикальний супровід однойменного фільму 2000 року.